La Butte est un toponyme français courant qui peut notamment désigner :
 La Butte, lieu-dit de Belgique, point culminant  () du village de Pesche, dans la commune de Couvin, en province de Namur (région wallonne).
 La Butte, hameau de la commune française de Sainte-Gemme dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.
 La Butte, quartier de la ville de Besançon en région Bourgogne-Franche-Comté.
La « Butte Paillade 1991 » groupe d'Ultras, supporters du Montpellier Hérault Sport Club.

La Butte rouge, chanson de Gaston Montéhus écrite en 1923 ; 
La Butte aux Cailles, roman de Bernard Nabonne publié en 1925.

Voir aussi 
 
 La Butte à Mathieu, ancien cabaret à Val-David au Québec.
 La Butte-aux-Cailles, quartier de Paris.